2 miejscowości w Polsce: 
 Pruszki – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Łęczyca 
 Pruszki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. makowskim, w gminie Rzewnie

Zobacz też: Kosmy-Pruszki, Pruszki Wielkie